У́лица Овчи́нникова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Овчинникова — улица во Владивостоке.
 Улица Овчинникова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Овчинникова — улица в Перми.
 Улица Овчинникова — улица в Челябинске.